Ши́шкина — женская форма русской фамилии , и топоним.

 Известные носители 
 Шишкина, Александра Павловна (1900—?) — звеньевая колхоза «Борец» Дмитровского района Московской области.
 Шишкина, Алла Анатольевна (род. 1989) — российская синхронистка.
 Шишкина, Валерия Юрьевна (род. 1952) — российская журналистка, писательница, переводчица, педагог.
 Шишкина, Зинаида Степановна (в замужестве — Амосова, род. 1950) — советская лыжница.
 Шишкина, Зоя Леонидовна (род. 1954) — украинский политический деятель.
 Шишкина, Людмила Владимировна (род. 1987) — российская биатлонистка.
 
 Шишкина, Олимпиада Петровна (1791—1854) — русская писательница, фрейлина великой княжны Екатерины Павловны.
 Шишкина, София Дмитриевна (род. 1998) — российская футболистка.
 Шишкина, Татьяна Николаевна (род. 1969) — российская и казахастанская самбистка и дзюдоистка, чемпионка Европы.
 Шишкина, Элина Викторовна (род. 1982) — украинский политический деятель.
 Шишкина, Юлия Евгеньевна (род. 1995) — российская волейболистка.

Двойные фамилии 
 Малахова-Шишкина, Светлана Анатольевна (род. 1977) — казахстанская лыжница.
 Поликсена Несторовна Шишкина-Явейн (1875—1947) — российская феминистка, общественная деятельница, председательница Всероссийской лиги равноправия женщин.

Населённые пункты 
 Шишкина — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Шишкина — деревня в Качугском районе Иркутской области.
 Шишкина — посёлок в Тюменской области.